Sarantis steht für:
 Sarantis (Unternehmen), griechisches Unternehmen für Kosmetik und Haushaltsgeräte

Sarantis ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sarantis (* 1983), griechischer Biathlet
 Karin Sarantis-Aridas (* 1941), deutsche Politikerin (SDP, SPD), MdA